Маркиз де Поса — испанский дворянский титул, созданный в 1537 году.
 Натали Поса (род. 1972) — испанская актриса.
 Хорхе Поса (род. 1977) — мексиканский актёр.